Стербини () — итальянская фамилия. Носители:

 Стербини, Джулио (1912—1987) — итальянский архитектор и общественный деятель.
 Стербини, Чезаре (1784—1831) — итальянский поэт и либреттист.